

Persone 
 Arthur Kornberg (1918-2007) – biochimico statunitense
 Roger David Kornberg (1947) – biochimico statunitense

Geografia

Austria 
 Kornberg – frazione di Lichtenau im Waldviertel, comune nel distretto di Krems-Land (Bassa Austria)
 Kornberg – frazione di Neuhofen an der Ybbs, comune nel distretto di Amstetten (Bassa Austria)
 Kornberg bei Riegersburg – ex comune ora frazione di Riegersburg, comune nel distretto di Südoststeiermark (Stiria)

Germania 
 Kornberg bei Wasserburg am Inn – frazione di Wasserburg am Inn, città nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)

Pagine correlate 
Cornberg – comune tedesco nel distretto di Kassel (Assia)